Níger va competir per primera vegada als Jocs Olímpics en els de l'estiu de 1964 de Tòquio (Japó).

No va obtenir cap medalla.

Referències 

Níger als Jocs Olímpics